Вирги́нские Острова́ ( (BVI)) — зависимая территория Великобритании, расположенная в северо-восточной части архипелага Виргинские острова на северо-востоке Карибского моря. Занимает 36 островов общей площадью 151 км², из которых населены 16. Крупнейшими островами являются Тортола (55 км²), Анегада (38 км²), Верджин-Горда (21 км²) и Йост-Ван-Дейк (8 км²).

Столица — Род-Таун, находится на острове Тортола. Население всех островов составляет около 35 тыс. человек, при этом примерно 90 % из них проживает на Тортоле.

Официальный язык территории — английский, валюта — доллар США (с 1959).

География 

Виргинские острова — самая северная часть Малых Антильских островов. Британские Виргинские Острова занимают северо-восточную часть архипелага. Центральную его часть занимают Виргинские Острова США, ещё западнее лежат так называемые испанские Виргинские острова, политически относящиеся к Пуэрто-Рико. Ближайшая суша к востоку от британских Виргинских островов — остров Сомбреро, относящийся к британской заморской территории Ангилья.

Острова преимущественно холмистые, некоторые равнинные: высшая точка острова Тортола — 530 м, а острова Анегада — всего лишь 8 м.

Реки и озера отсутствуют, грунтовые воды глубокого залегания. Ранее (и по сей день) дождевую воду собирали в резервуары, сейчас, где это возможно, используют опреснительные установки.

Растительность и животный мир островов в значительной мере уничтожены людьми.

Климат тропический, пассатный, жаркий и влажный с двумя засушливыми сезонами. Довольно часты ураганы (с июля по октябрь).

История 
В I веке до н. э. острова были заселены индейцами араваками, которые впоследствии, в XV веке, были покорены карибами, воинственным племенем Малых Антильских островов, в честь которых Карибское море и получило своё название.

В 1493 году Христофор Колумб открыл Виргинские острова. Испания объявила Виргинские острова своим владением, но не стала осваивать их. К островам проявили интерес англичане, голландцы, французы, датчане, а также пираты. Индейское население было практически истреблено.

После попытки заселения острова Тортола голландцами в 1648 году, он был захвачен Англией в 1672 году. Затем, в 1680 году, англичане заняли острова Анегада и Верджин-Горда. Англичане стали развивать плантации сахарного тростника. Для этого завозили рабов из Африки.

В 1834 году Англией было отменено рабство, и для работ на плантациях вместо африканцев стали привлекать контрактников из Индии и Португалии.

Политическое устройство 
Британская заморская территория. Самоуправление предоставлено с 1967.

Правительственным органом БВО является Исполнительный совет, возглавляемый губернатором, которого назначает Министерство иностранных дел Великобритании, и состоящий из главного министра, трёх министров и генерального прокурора.

Законодательный орган — однопалатная Ассамблея, состоит из 13 избираемых на 4 года членов и 1 входящего по должности (генеральный прокурор).

Политические партии: Партия Виргинских Островов и Национально-демократическая партия. Непредставленные в Ассамблее — Движение Озабоченных Граждан и Объединённая партия. На парламентских выборах 25 февраля 2019 года за национальных демократов проголосовали 28, 2 % избирателей, а за партию Виргинских Островов — 49,4 %. В Ассамблее Национально-демократическая партия завоевала 8 мест, а Партия виргинских островов −5, прогрессивное движение виргинских островов −1, объединённые прогрессисты −1. Премьер-министром и министром финансов Британских Виргинских Островов стал Эндрю Фахи.

Административное деление 

Примечание: В «другие острова» входят маленькие островки (Джинджер, Норман, Купер, Солт и другие), которые находятся южнее острова Тортола и называются островами Маленькие Сёстры.

Население 
Численность населения — 37 381 чел. (оценка на июль 2020).

Годовой прирост населения — 2,14 % (почти половину прироста даёт иммиграция).

Этнорасовый состав: чёрные 76,3 %, латино 5,5 %, белые 5,4 %, другие 12,8 % (включая индейцев, мулатов) (по переписи 2010).

Религии: протестанты 70,2 %, католики 8,9 %, свидетели Иеговы 2,5 %, другие 10,5 %, атеисты 7,9 % (по переписи 2010).

Грамотность — 98 %.

Экономика 
Экономика БВО — самая стабильная и процветающая в Карибском регионе.

Основной сферой экономической деятельности является туризм (острова посещают около 800 тысяч туристов ежегодно, в основном из США), также постоянно растёт значимость финансового сектора.

На Британских Виргинских Островах отсутствует налог на прибыль организаций (корпоративный налог) и налог на доходы физических лиц (подоходный налог), также отсутствует НДС и налог с продаж. Однако коммерческая компания должна уплачивать ежегодную пошлину, в зависимости от максимального объёма акций, разрешённого к выпуску, и даты регистрации компании.

Британские Виргинские Острова являются популярной офшорной юрисдикцией, в том числе среди российских предпринимателей. На настоящий момент зарегистрировано более 650 тысяч компаний: до 40 % всех офшорных компаний в мире. Деятельность офшорных компаний в основном регулирует Закон о коммерческих компаниях Британских Виргинских Островов от 2004 года (BVI International Business Companies Ordinance, 2004). Основными причинами популярности являются: низкая стоимость регистрации и содержания юридического лица, отсутствие требований к резидентности директора, формальные требования к минимальной величине уставного капитала, а также возможность быстро (буквально за 1 день) зарегистрировать компанию. Ещё одним привлекательным моментом до последнего времени была конфиденциальность: на Британских Виргинских Островах нет единого реестра бенефициаров. Кроме того, информация о собственнике компании доступна лишь определённому кругу лиц. Однако совсем недавно власти этой британской заморской юрисдикции начали обсуждение возможности создания единого открытого реестра собственников: Комиссия по финансовым услугам БВО опубликовала на своем сайте правительственный консультационный документ, касающийся информации о бенефициарном собственнике, экспертное обсуждение которого продлилось до 31 декабря 2013 года.

Промышленность — производство рома, лёгкая промышленность, строительство.

Сельское хозяйство — выращивание сахарного тростника (для производства рома), овощей и фруктов, разводится скот и птица, ведётся рыболовство.

С 1959 года Британские Виргинские Острова используют в качестве своей валюты доллар США. Доллар и центы Британских Виргинских островов являются сувенирными выпусками которые массово продаются многочисленным туристам. Монетные дворы (как США, так и Великобритании) чеканят для островов большое количество (320 типов по состоянию на 2017 год) памятных монет в улучшенном качестве с номиналом как в долларах так и центах, но с портретом действующего британского монарха.

См. также 
 Американские Виргинские Острова
 Острова Виргины (Россия)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт правительства Британских Виргинских Островов
 Лондонский офис правительства Британских Виргинских Островов
 Перевод на русский язык текста Акта о специальных трастах Виргинских Островов

Заморские территории Великобритании
Англоязычные страны и территории